Ґуав'яре:

 Ґуав'яре — річка у Колумбії та Венесуелі, ліва притока річки Оріноко.
 Ґуав'яре — один з департаментів Колумбії.